Валентин Кучин: Кучин, Валентин Иннокентьевич (1946—2014) — советский игрок в хоккей с мячом.
 Кучин, Валентин Степанович (1920 — ?) — советский футболист.